Терпилово — название нескольких населённых пунктов:
 Терпилово — село в Мещовском районе Калужской области.
 Терпилово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Терпилово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Терпилово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.